Соревнования по классической борьбе в рамках III летней Спартакиады народов СССР проходили в Москве с 8 по 11 августа 1963 года. Одновременно турнир имел статус 32-го Чемпионата СССР по классической борьбе. В соревнованиях участвовало 136 борцов (из них 4 заслуженных мастера спорта и 111 мастеров спорта). Спортсмены представляли команды всех союзных республик и Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Командный зачёт

Итоговое положение 
 Наилегчайший вес (до 52 кг)

 Легчайший вес (до 57 кг)

 Полулёгкий вес (до 63 кг)

 Лёгкий вес (до 70 кг)

 Полусредний вес (до 78 кг)

 Средний вес (до 87 кг)

 Полутяжёлый вес (до 97 кг)

 Тяжёлый вес (свыше 97 кг)

Примечания

Литература

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1963

Ссылки 
 3-спартакиада народов СССР по греко-римской.08-11.08.1963 г. Москва. Россия.

Летняя Спартакиада народов СССР 1963
Классическая борьба на Спартакиадах народов СССР
Чемпионаты СССР в 1963 году